Mitchella kan syfta på:

 Mitchella (djur) – ett släkte av loppor
 Mitchella (växter) – ett släkte av växter